Ergertshausen ist ein Ortsteil von

 Ergertshausen (Egling), Ortsteil der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Ergertshausen (Rohrenfels), Ortsteil der Gemeinde Rohrenfels, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern